Григоре́ску — румунське прізвище.

Відомі носії 

 Еремія Григореску — генерал-лейтенант, учасник Першої світової війни, військовий міністр Румунії.
 Ніколає Григореску — видатний румунський художник.